Рвы — множественное число от ров, а также название населённых пунктов в России:

 Рвы — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Рвы — посёлок станции и одноимённая железнодорожная платформа в Ленинском районе Тульской области.
 Рвы —  деревня в Дновском районе Псковской области.